

Autostrade 
 A35 o BreBeMi – autostrada italiana Brescia-Milano

Codici 
 A35 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese
 A35 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Hormersdorf
 A35 (barca a vela) – Barca da traversata oceanica 11m